Кожикоде ():

 Кожикоде — город в штате Керала, Индия.
 Кожикоде — округ в штате Керала, Индия.